Broom hace referencia a:

 Broom (East Renfrewshire), Escocia
 Broom (Fife), Escocia
 Broom (Gales)

Inglaterra 
 Broom (Bedfordshire)
 Broom (Cumbria)
 Broom (Dorset)
 Broom (Warwickshire)
 Broom (Yorkshire del Sur)